In Oostburg zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Oostburg) gebouwd in 1942, verwoest in 1944
 Nieuwe watertoren (Oostburg) gebouwd in 1950